Ваня — ім'я, зменшувально пестлива форма чоловічого хрестильного імені Іван і його жіночого варіанту — Іванна. Поширене серед східнослов'янських (передусім — росіян) народів і, меншою мірою, південнослов'янських, в яких може вживатися як самостійне ім'я.

Антропоніми

Ім'я 

 Ваня Белич — хорватський хокеїст, воротар.
 Ваня Гешева — болгарська веслувальниця на байдарці, чемпіонка і призерка Олімпійських ігор і чемпіонатів світу.
 Ваня Кінг — американська тенісистка тайванського походження, дворазова чемпіонка турнірів Великого шолома в парній грі.
 Ваня Марушич — хорватська правниця.
 Ваня Милинкович-Савич — сербський футболіст, воротар.
 Ваня Радауш — хорватський і югославський скульптор, художник, поет, педагог.
 Ваня Радованович — чорногорський співак та автор пісень, представник Чорногорії на пісенному конкурсі Євробачення-2018.
 Ваня Удовичич — сербський ватерполіст, олімпійський медаліст, міністр молоді та спорту Сербії.

Прізвище 
Ваня — чеське та українське прізвище.
 Ваня Ян — український артист балету чеського походження.

Інше 
 «Ваня» — радянський чорно-білий художній фільм-драма 1958 року, знятий на Свердловській кіностудії.

Див. також 
 Іван
 Іванна
 «Дядя Ваня»
 «Ваня і крокодил»
 Ваня-Чумо

Примітки 

Чеські прізвища
Українські прізвища